Józef Czerniawski (1896–1946) – oficer Wojska Polskiego,
 Józef Czerniawski (1914-1993) – polski aktor teatralny i filmowy
 Józef Czerniawski (ur. 1954) – polski malarz współczesny.